Змагання з хафпайпу в сноубордингу серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2014 пройшли 12 лютого 2014 року в Роза Хутір X-Park.

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 
Кваліфікація відбулася 12 лютого о 14:00 (за часом Сочі). Учасниці були розбиті на 2 групи по 14 спортсменок у кожній. У другій групі Аріель Голд не змогла взяти участь у змаганнях через травму плеча, якої зазнала на тренуванні.

Ті, хто зайняв перші 3 місця у кожній групі потрапляв безпосередньо до фіналу, по 6 наступних спортсменок пройшли до півфіналу.

QF — кваліфікована до фіналу;QS — кваліфікована до півфіналу;DNS- не вийшла на старт

Півфінал 
Півфінальні змагання відбулися 12 лютого о 19:00 (за часом Сочі). За результатами півфіналу 6 спортсменок пройшли до фіналу.

Q — кваліфікована до фіналу

Фінал 
Фінальний раунд відбувся 12 лютого о 21:30 (за часом Сочі). У ньому взяли участь 12 сноубордісток.

Примітки

Посилання 
 Результати змагань у хафпайпі серед жінок